Bocquet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Bocquet (1949–2017), französischer Radrennfahrer

 Gavin Bocquet (* 1953), britischer Szenenbildner
 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet (* 1956), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Joan Lamote de Grignon i Bocquet (1872–1949), katalanischer Pianist, Dirigent und Komponist
 Roger Bocquet (1921–1994), Schweizer Fußballspieler
 Roland Bocquet (1878–1956), britischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Boquet